Scaramouche steht für:

 Scaramouche, komische Figur des italienischen Volkstheaters Commedia dell’arte
 Scaramouche (1923), US-amerikanischer Stummfilm von Rex Ingram
 Scaramouche, der galante Marquis, US-amerikanischer Film von George Sidney (1952)
 Scaramouche (Milhaud), Konzertsuite von Darius Milhaud